Herborg (plaats), plaats in Denemarken
 Herborg (parochie), parochie in Denemarken